Ovdje se abecedno upisuju hrvatski internetski portali. Pod time se podrazumijeva portale iz Republike Hrvatske, portale na hrvatskome jeziku i portale Hrvata iz Hrvatske i inih država. Treba upisati ime portala, internetsku adresu u zagradi (bez "http://"!), te opis portala od najviše 3 rečenice ili 300 znakova.

(Napomena: Ako opis internetskog portala ima više od predviđenog dopuštenog broja znakova,opis će administrator skratiti, što može rezultirati gubitkom vrlo važnih podataka!)

0–9 
00 Svi hrvatski portali (https://www.portali.com.hr) - Svi hrvatski portali na jednom mjestu
01Portal (01portal.hr) - Vijesti iz grada Zagreba i Zagrebačke županije.
057info (www.057info.hr) - vijesti iz Zadra i Zadarske županije.
24sata.hr (www.24sata.hr) - portal hrvatskih dnevnih novina 24sata, vijesti iz područja politike, gospodarstva, showbusinessa, sporta, lifestylea, web igre, vijesti čitatelja itd.
7dnevno (www.7dnevno.hr) - portal hrvatskog desnog tjednika 7dnevno.
7Plus (regionalni.com) - mrežno izdanje varaždinskog tjednika.

A 

advance.hr (advance.hr) - Ekonomsko-geopolitički portal s naprednim sadržajem i vijestima.
Agroklub.com (www.agroklub.com) je poljoprivredni portal koji prati događanja u proizvodnji hrane u regiji. Službeno je započeo s radom 2008. godine, 2010. mu se pridružuje poljoprivredni oglasnik, a godinu poslije i baze zaštitnih sredstava, sadnog materijala i poljoprivredne mehanizacije.
Al Jazeera Balkan (balkans.aljazeera.net) - Internetski portal regionalne informativne televizije.
Alternativa Informacije (alternativainformacije.com) - Informacije s područja alternative - edukacije, zdravlje, duhovnost, alternativne medicine.

Aktualno.hr (www.aktualno.hr) je regionalni internet portal sjeverozapadne hrvatske.

Ambalaža (www.ambalaza.hr) je središnji portal grafičke i ambalažne industrije u regiji.
Antena Zadar (www.antenazadar.hr) - zadarski internetski portal.
ApartmanInfo.hr (www.apartmaninfo.hr) je katalog privatnog smještaja u Hrvatskoj 
Apolitični (apoliticni.hr) - Prvi hrvatski apolitični news portal. Dnevne vijesti iz kulture, gospodarstva, biznisa, sporta i života u Hrvatskoj.

Arteist.hr (arteist.hr) - portal za kulturu, umjetnost i društvo, koji na intenzivan, analitičan i kritičan način obrađuje aktualne i relevantne teme iz svih područja kulture i umjetnosti te onih tema koji se u određenoj mjeri tiču ljudskih prava. Arteist.hr je pokrenut u ljeto 2012. godine.
ArtInfo (artinfo.ba) informativni je web portal koji donosi najnovije informacije s područja Kiseljaka i cijele Središnje Bosne.
autograf.hr (autograf.hr) želi govoriti o obnovi odnosa u društvu, o stvaranju zdrave politke, ekonomije i kulture, o jačanju nade i volje, ali i o postojanju educirane publike koja prosuđuje i sudjeluje. Dodatak ”novinarstvo s potpisom” govori o autorima, ali i o publici, o postojanju korektnih novinarki i novinara, analitičara i kolumnista i o čitateljima koji će pokazati zrelost i odgovornost.

B 

Baranja info - (www.baranjainfo.hr) - Najčitaniji portal Baranje 
Barkun (www.barkun.hr) - istarski lokalni news portal

 Bazzar (www.bazzar.hr) - društvena mreža ponude i potražnje
BDSM-hrvatska.com (www.bdsm-hrvatska.com) - hrvatski BDSM forum (BDSM i alternativna seksualnost) Prvi hrvatski BDSM forum (od 1999.) koji je ponudio mogućnost informacija i razgovora o BDSM-u na hrvatskom.

Besplatni oglasi (www.besplatnioglasi.eu) - Web platforma otvorenog tipa koja omogućava pronalaske različitih proizvoda i usluga u smislu pokretnina, nekretnina, tehničkih uređaja, poslova ili turističkog smještaja te omogućava automatski izračun cijena uvoza automobila iz EU

 Bitno.NET (www.bitno.net) - Hrvatski vjerski web portal. Širi i raznolikiji od klasičnih vjerskih portala i dublji i fokusiraniji od općih news portala; s ciljem da bude svakodnevno internetsko izvorište aktualnih informacija, značajnih tema i zanimljivih priloga.
Bjelovar info medij (bjelovar.info) - Informativni portal Grada Bjelovara i Bjelovarsko - bilogorske županije.
Bjelovarac (bjelovarac.hr) - Vijesti iz Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije

Blogeri.hr (www.blogeri.hr) - Web portal hrvatskih blogera (nije dostupan od 11.03.2019.)

Braniteljski portal (www.braniteljski-portal.hr) - Portal udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a "Tvrđava-Knin". Posvećen je očuvanju hrvatske države i hrvatskih vrijednosti. 

Brija.com (www.brija.com) - Ezine posvećen elektronskoj glazbi, vijesti, najave, intervjui, recenzije, photo galerije.
Brotnjo.info (www.brotnjo.info) - Informativni portal regije Brotnjo (područje današnje Općine Čitluk)

Budi IN (www.budi.in) - lifestyle portal za nju i njega obrađuje teme iz područja zdravlja, sporta, seksualnosti i emocionalnih odnosa te mode i tehnologije. (nije dostupan od 11.08.2019.)
Bug Online (www.bug.hr) - mrežno izdanje računalnog mjesečnika

Bujica riječi (www.bujicarijeci.com) – mrežna stranica o hrvatskome standardnom jeziku.
Buro 24/7 (www.buro247.hr) - portal na kojem se čitatelji mogu upoznati s posljednjim novostima iz svijeta mode, filma, kulture, ljepote i raznih događanja.

C 

Cafe.hr (cafe.hr) - lifestyle portal. Zdrava hrana, moda i ljepota, savjeti o kuhanju
CentarZdravlja.hr (www.centarzdravlja.hr) - Portal CentarZdravlja.hr je kreiran kao koristan web servis zajednici u promicanju kvalitete življenja i prevencije bolesti, što je osobito važno u današnjem suvremenom načinu života.
Civilno društvo (www.civilnodrustvo.hr) - portal koji umrežuje i objedinjuje informacije iz širokog spektra djelatnosti, aktivnosti i promišljanja aktera građanskog aktivizma i kreatora civilnih inicijativa.
cityportal.hr (cityportal.hr) - vijesti iz Velike Gorice i Turopolja
CityTime (www.citytime.hr) - portal lifestyle usmjerenja, događanja, kultura, glazba, književnost.

CoolKlub (www.coolklub.com) - Lifestyle design magazin. Nema loših priča. Cool savjeti i teme o modernoj kulturi za moderne ljude sa stavom i stilom.
Cosmopolitan (www.cosmopolitan.h) - mrežno izdanje lifestyle mjesečnika
Covermagazin (covermagazin.com) - portal lifestyle usmjerenja
Crne mambe (www.crnemambe.hr) - Domoljubni portal Crne mambe Udruge Crne mambe. Objedinjuje sve teme vezane uz hrv. branitelja, zdravstvenu kulturu, Domovinski rat, zemljopisne ljepote Hrvatske i očuvanje njene kulturne baštine, te jačanje povezanosti između domovine i hrv. dijaspore.

Croatia - History, Culture, Science (www.croatianhistory.net) je portal koji promovira hrvatsku povijest, kulturu, znanost, i prirodne ljepote. Priloga trenutno ima četiri tisuće, vrlo su ozbiljno pisani, a većina ih je na engleskom jeziku.

CroatiaLink.com - Hrvatski turistički portal (www.croatialink.com) - Portal o turizmu za sve one koji su zaljubljeni u Hrvatsku ili će to tek postati. Fotografije i opisi Hrvatskih znamenitosti, turistički Wiki i turističke vijesti iz Hrvatske i svijeta.

Croatia News (www.croatia-news.com) - Najnovije vijesti iz Hrvatske i svijeta.

Croatia Real Estate (www.croatiarealestates.com) - Knez Croatia Real Estates je tvrtka s kompletnom uslugom za nekretnine specijalizirana za kupnju, prodaju, održavanje, izgradnju i razvoj luksuznih objekata u obalnim područjima Republike Hrvatske.

Croatian Wine Organization (www.croatianwine.org) je hrvatski internetski portal namijenjen promicanju hrvatskih vina u inozemstvu.

Crobike (www.crobike.net) - Biciklistički portal osnovan 2008. godine. Cilj portala bio je popularizirati biciklizam na području Hrvatske i susjednih državama.
CroL.hr (www.crol.hr) - hrvatski LGBT news portal. CroL.hr je projekt Udruge za medijski aktivizam – CroL
Crom Alternativna Razmjena (cromland.cromalternativemoney.org) - Udruga i ekonomski sustav s vlastitom tržnicom i pristupom za mobitele, alternativne vijesti, forum, direktorij linkova i informacije.

CroModa.com (www.cromoda.com) je specijalizirani website koji je posvećen modi i popratnim pojavama.
Cronika.hr (cronika.hr) - vijesti iz Hrvatske i svijeta.

CroPC.net (www.cropc.net) je portal o tehnologijama, potrošačkoj elektornici, automobilima i srodnim temama modernog životnog stila. Portal je konstantno aktivan od svibnja 2006. godine.

CROPES  (www.cropes.org) je site posvećen svim fanovima nogometne igre Pro Evolution Soccer, sa svim novostima i dodacima za igru.

CRO PONUDA (cro-ponuda.eu) je portal koji donosi vijesti iz gospodarstva, prati sajmove i poslovne skupove, izvještava o svim događanjima koje imaju utjecaj na zbivanja na hrvatskom tržištu te posebno promovira uspješne hrvatske tvrtke, proizvode i usluge koje nude.

 Crošarka (www.crosarka.com) je specijalizirani hrvatski košarkaški portal kojem je cilj sustavno praćenje košarkaških zbivanja u Hrvatskoj i svijetu uz vječni cilj promocije košarke i sporta

CROTeam racing (www.croteam-lfs.org) je neslužbena udruga (tim) koja se bavi simulacijskim utrkivanjem u igri Live For Speed (www.lfs.net)

Crotours.net (www.crotours.net) - Vodič kroz hrvatsku turističku ponudu.

CROWN - Croatian World Network (www.croatia.org) je portal na engleskom jeziku kojeg vodi poznati hrvatski glazbenik Nenad N. Bach sa stalnim boravkom u SAD-u. Uz dnevne događaje, prilozi obrađuju i vrlo širok krug tema vezanih uz Hrvatsku ili Hrvate u svijetu 
CultureNet (culturenet.hr) - portal koji su pokrenuli Ministarstvo kulture RH i Institut otvoreno društvo, teži objediniti raspoložive informacijske resurse o hrvatskoj kulturi.

Č 

 Čapljinski portal (caportal.net) - Neovisni info portal iz Čapljine.
 Čuda Prirode (cudaprirode.com) - Početna stranica prirode, znanosti i tehnologije, popularno-znanstveni i informativni portal (nije dostupan od 25.08.2019.)

Ć

D 
DalmacijaPlus.hr (dalmacijaplus.hr) - dalmatinski regionalni portal
Dalmacija News (www.dalmacijanews.hr)
 Dalmacija Danas (www.dalmacijadanas.hr) je regionalni portal u kojem su zastupljeni Split, ostali obalni gradovi, Zagora i otoci. Portal najviše obrađuje teme iz Dalmacije, ali i šire. 
 Dalmatinski portal (dalmatinskiportal.hr) - najnovije vijesti iz Splita i Dalmacije
Dalje (dalje.com) - Multimedijalni novinarski portal s vijestima iz Hrvatske, svijeta, sporta, filma, glazbe, ekonomije i kulture.
Danica.hr (danica.hr) - portal s vijestima iz Koprivnice i Hrvatske.
Deutsche Welle (www.dw.com/hr) - portal njemačkog medija na hrvatskom jeziku. Vijesti iz Hrvatske i svijeta.
Dječja posla (www.djecjaposla.com) - Portal Dječja posla vam olakšava svakodnevnu problematiku vezanu uz odgoj djece i nudi korisne savjete.
Dizajn doma (www.dizajndoma.hr) se bavi dizajnom interijera, zanimljivom arhitekturom i namještajem.

Dnevnik.ba (www.dnevnik.ba) - među najstarijim aktivnim news portalima na hrvatskom jeziku u BiH. Radi od 2002. godine. Namjera je sadržajno pokrivati cijelu BiH. Uredništvo je u Mostaru, dopisnička mreža u Sarajevu, Jajcu, Vitezu, Žepču, Neumu, Širokom Brijegu, Grudama, Kiseljaku i dr. mjestima. 
Dnevnik.eu (dnevnik.eu) je portal koji prikazuje vijesti na jednom mjestu s različitih izvora.
Dnevnik.hr (dnevnik.hr) - Najnovije vijesti na news video portalu.Dnevni pregled vijesti i zanimljivosti iz Hrvatske i svih dijelova svijeta.

Dnevno.ba (www.dnevno.ba) - portal na hrvatskom jeziku iz Bosne i Hercegovine.
Dnevno.hr (dnevno.hr) - Nezavisni novinski portal.
Documenta.hr (documenta.hr) - Portal koji doprinosi razvijanju individualnih i društvenih procesa suočavanja s prošlošću u izgradnji održivog mira u Hrvatskoj i široj regiji produbljujući javni dijalog i inicirajući debate o javnim politikama koje potiču suočavanje s prošlošću, prikupljajući podatke, objavljujući istraživanja o ratnim događajima, ratnim zločinima i kršenjima ljudskih prava, te prateći sudske procese na lokalnoj i regionalnoj razini kao doprinos poboljšanju sudskih standarda i prakse u suđenjima za ratne zločine.
Dobar život.net (dobarzivot.net) - lifestyle portal
Doktore, hitno! (www.doktorehitno.hr) - informacije o prevenciji, očuvanju i održavanju zdravlja, te informacije o liječnicima, ordinacijama, medicinskim novostima kao i mogućnostima koje nudi medicina današnjice.
Drava.info (drava.info) - vijesti iz Koprivnice i Podravine
DRUM.HR (drum.hr) - portal s vijestima iz Đakova, Slavonije i Hrvatske
Dubrovački dnevnik (dubrovackidnevnik.net.hr) - dubrovački informativni portal. Dnevne vijesti s područja grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije.
Dubrovački Portal (dubrovackiportal.hr) - dubrovački informativni portal. Dnevne vijesti s područja grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije.
Dubrovački vjesnik (dubrovacki.slobodnadalmacija.hr/dubrovnik) - online izdanje dubrovačkog lokalnog tjednika.
Dubrovnik Insider (www.dubrovnikinsider.hr) - dubrovački informativni portal. Dnevne vijesti s područja grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije.
DubrovnikNet.hr (www.dubrovniknet.hr) - dubrovački informativni portal. Dnevne vijesti s područja grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije.
DubrovnikPress (www.dubrovnikpress.hr) - vijesti i teme iz Dubrovnika i Dubrovačko – neretvanske županije. 
Dubrovnik Turist Info (www.dubrovnik-turistinfo.com) - portal s temama o dubrovačkom turizmu jučer, danas i sutra.
DubrovnikTvNet (dubrovniktv.net)- video portal s vijestima i temama iz Dubrovnika i Dubrovačko – neretvanske županije.

Dulist.hr (www.dulist.hr) - portal dubrovačkog tjednika duList nudi dnevne vijesti iz svijeta politike, gospodarstva, sporta, kulture i društvenog života grada Dubrovnika. dulist.hr osim dnevnih informacija jedini je portal s dubrovačkog područja s besplatnim malim oglasima.
dutv (dutv.hr) - portal lokalne dubrovačke televizije. Vijesti i video prilozi.

Dž

Đ

E 

e-sports.hr (www.e-sports.hr) - Najveći hrvatski gaming site koji pod vodstvom udruge E-Sports Hrvatska organizira veliki broj online i offline turnira u sljedećim igrama: Starcraft 2, League of Legends, Hearthstone i Heroes of the Storm.
eIstra.info (eistra.info) - Poduzetnicki portal Istre
eIvanec (eivanec.com) - Vijesti iz grada Ivaneca i Varaždinske županije
eKvarner.info (ekvarner.info) - Poduzetnicki portal Kvarnera i Gorskog kotara
ceeelectric.com Električni romobili - portal o električnim vozilima
Elle.hr (elle.hr) - mrežno izdanje modnog i lifestyle mjesečnika
ePodravina.hr (epodravina.hr) - aktualnosti iz podravsko-prigorskog kraja
EuroNogomet (euronogomet.com) je nogometni news portal na hrvatskom jeziku posvećen europskom i svjetskom nogometu, s posebnim naglaskom na pet najjačih europskih liga, koji svakodnevno donosi vijesti i razne druge sadržaje iz svijeta najpopularnije igre.
Eurosong.hr (www.eurosong.hr) - Hrvatski eurovizijski news portal, najposjećeniji eurovizijski portal na prostoru bivše države.
eMeđimurje.hr (emedjimurje.net.hr) - međimurski internetski portal
eVaraždin (evarazdin.hr) - Vijesti i događanja u Varaždinu i okolici

eZadar.hr (ezadar.net.hr) - zadarski internetski portal, najčitaniji hrvatski internetski regionalni portal, dnevne vijesti iz svih domena javnog života u gradu Zadru, Zadarskoj županiji, Hrvatskoj i svijetu.
Express.hr (express.24sata.hr) nudi vrhunske i točne informacije, provokativne teme, svježe ideje, nove trendove i ljude, te stavove i rješenja s modernim novinarskim pristupom.

F 
F1puls (f1.pulsmedia.hr) - portal posvećen trkama Formule 1
Faktograf.hr (faktograf.hr) - hrvatski medij specijaliziran za provjeru činjenične točnosti tvrdnji u javnom prostoru. Faktograf je član International Fact Checking Networka (IFCN), međunarodne mreže organizacija posvećenih provjeri činjenične točnosti tvrdnji.
Femina.hr (femina.hr) - lifestyle portal
Fenix Magazin (fenix-magazin.de) -  hrvatski izvandomovinski portal s informacijama i zanimljivim pričama o hrvatskom iseljeništvu.
FERATA (www.ferata.hr) - vijesti iz Sinja i okolice
Feral news (www.feral.news) - Nezavisni portal, vijesti iz Knina i okolice
Fiuman.hr (fiuman.hr) - Sve što se događa u Rijeci i okolici
Franchising.hr (franchising.hr) - izvor podataka o franšizama te franšiznom poslovanju u Hrvatskoj. Portal ima za cilj olakšati odluku o započinjanju vlastitog biznisa, ukazati na prilike koje se nude na tržištu te ponuditi savjete o poslovanju.
Fresh.hr (www.fresh.hr) je portal za vegansku prehranu te zdrav duh i tijelo, informativni i savjetodavni portalza sve koji žele 'osvježiti svoj život'. Svakodnevno nove vijesti, veganski recepti, škola kuhanja, savjeti za tijelo i duh.

Fashion Info (www.fashion-info.net) je online modni magazin, direktorij modnih websiteova i forum. Uz postojeću verziju na engleskom, uskoro kreće i izdanje na hrvatskom jeziku.

Fight Site (fightsite.hr) - portal posvećen UFC, FFC, K1 borbama i boksu
Fondovi.hr (www.fondovi.hr) je portal o investicijskim fondovima koji donosi vijesti,analize,komentare i podatke o svim otvorenim investicijskim fondovima kao i društvima za upravljanje aktivnim u Hrvatskoj.
Forum TM (www.forum.tm/) - portal koji se bavi društvenim, političkim i ekonomskim temama, znanošću,  kulturom i scenom

Fotozine (fotozine.org) - prvi hrvatski portal posvećen fotografiji. Od početka (6. 6. 1998.) djeluje kao galerija i povremeni časopis (foto-e-zine), a od veljače 2005. godine postaje fotografska zajednica koju se sve češće citira. Proglašen top-10 net.hr, top-50 Bug, top-10 Vidi.

Fotka365 (fotka365.com) - moderan i sve popularniji portal usmjeren amaterskoj fotografiji i fotografima početnicima. Objavljuje savjete i trikove kako što bolje fotografirati koristeći pametne telefone i moderne fotoaparate, te kako koristiti fotografije na društvenim mrežama i drugim digitalnim medijima. Na svojim društvenim profilima (Instagram i Facebook) predstavlja radove (za sada) nepoznatih, ali talentiranih fotografa. (nije dostupan od 09.01.2019.)

G 

 Ganga (www.imota.net, ganga.hr) je portal posvećen gangi, hrvatskom tradicionalnom narodnom glazbenom izričaju.
Gastronomija.hr (gastronomija.hr) - portal za sve koji traže dobru hranu, isprobane recepte, kuhinjske savjete i recenzije restorana, barova i drugih ugostiteljskih objekata.

Gentleman.hr (www.gentleman.hr) - dnevni magazin za muškarca i gospodina
Geografija.hr (www.geografija.hr) - Edukativni internet projekt Hrvatskog geografskog društva. Razumljivim i jednostavnim jezikom pišemo s geografskog stajališta o aktualnim temama. Vijesti, članci i osvrti, izvori geografskih podataka - karte, fotografije i statistike, prikazi knjiga i časopisa, ideje za kreativniju nastavu u školama, studentske stranice.

Gestalt Društvo (www.gestalt-drustvo.hr) - Društvo gestalt i integrativnih psihoterapeuta Hrvatske  (okuplja gestalt i integrativne psihoterapeute Hrvatske i one koji su u edukaciji)
Glas Grada (www.glasgrada.hr) - mrežno izdanje dubrovačkog tjednika.
Glas Istre (www.glasistre.hr) - Novinski portal nezavisnog dnevnika iz Pule.

Glas Koncila (www.glas-koncila.hr) je katolički vjerski portal koji izvješćuje o događanjima u Crkvi hrvatskog jezika i Općoj Crkvi te s vjerničkog stajališta promatra druge važne događaje, osobito u svjetlu etike, kršćanskoga morala i katoličkog društvenog nauka.
Glas Slavonije (www.glas-slavonije.hr) - Portal informativno-političkog dnevnog lista iz Osijeka.
Gloria (www.gloria.hr) - mrežno izdanje lifestyle magazina. Portal posvećen ženama i kulturi življenja.
Goal.com (goal.com) - portal s vijestima, rezultatima i člancima o hrvatskom i svjetskom nogometu.
GoSucker (www.gosucker.com) je stranica na kojoj se prikazuju sve vijesti sa svih portala. Najnovije vijesti iz Hrvatske na jednom mjestu. Svi hrvatski portali. Index, 24 sata, Večernji, Jutarnji, Dnevno, Direktno i mnogi drugi portali.
GP1.hr (www.gp1.hr) - portal posvećen trkama Formule 1

GradimoZadar (www.gradimozadar.hr) - Internetski portal za gradnju, arhitekturu, uređenje i energetsku učinkovitost.

Gric gric (www.gric-gric.com) - portal je za gastronomiju koji uređuje i vodi profesionalni kuhar. Uz više od dvadeset godina kuhanja po renomiranim restoranima, urednik donosi korisne recepte, prenosi vijesti iz svijeta koje su međusobno povezane s gastronomijom i objavljuje zanimljivosti vezane uz eno-gastro scenu. Uz pisane recepte, na portalu se nalaze i video materijali koji svojom jednostavnošću upućuju kako se radi neko jelo ili objašnjava pojedinu tehniku procesa u kulinarstvu.

H 

H-Alter (h-alter.org) - Portal civilnog društva. Publiciranjem analiza koje se rijetko mogu naći u komercijalnim medijima kao i izvještavanjem o akcijama i inicijativama u civilnom društvu, H-alter doprinosi boljem informiranju i uključivanju građana u društveni i politički život.
HCL.hr (www.hcl.hr) je specijalizirani portal za "gamere". Bavi se recenzijama videoigara i vijestima vezanih za videoigre.
HercegBosna  (www.hercegbosna.org) je portal s nizom zanimljivih priloga prevedenih i na engleski jezik o povijesti i kulturi Hrvata na području Bosne i Hercegovine. Obrađena su temeljito i neka osjetljiva politička pitanja.
Hercegovački info portal (hip.ba) - Hecegovački info portal.
Histrica.com (www.histrica.com) je turistički portal specijaliziran za Istru. Vodič za Istru i Istarski turizam. Uključuje opise destinacija, ponudu poput smještaja, restorana, sporta, događanja te ostalih servisnih informacija.

 Hr-Kamioni.com (www.hr-kamioni.com) je specijalizirani portal o kamionima i prijevozu tereta. Vijesti, propisi, zanimljivosti, zabava, forum.
HRsvijet.net (www.hrsvijet.net) je hrvatski news portal koji donosi vijesti iz Hrvatske i svijeta, s posebnom pozornošću na hrvatsko iseljeništvo i dijasporu.
HrTurizam (hrturizam.hr) turistički B2B news portal namijenjen je turističkom sektoru, a portal se pozicionirao kao vodeći nezavisni stručni turistički medij u Hrvatskoj.
Hrvati - AMAC (www.amac.hrvati-amac.com) je hrvatski Web portal koji okuplja bivše studente i prijatelje hrvatskih sveučilišta i hrvatske intelektualce širom svijeta u interesu očuvanja hrvatske države i hrvatskih vrijednosti.
Hrvatska danas (hrvatska-danas.com) - dnevne vijesti iz Hrvatske
Hrvatska kulturna zajednica (www.hkz-kkv.ch) je portal nevladine, neprofitabilne i izvanstranačke udruge kojoj je cilj očuvanje i promicanje hrvatskog kulturnog identiteta njegovanjem hrvatskog jezika i cjelokupne hrvatske kulturne baštine.
Hrvatska radiotelevizija (www.hrt.hr) - Informativni portal Hrvatske radiotelevizije.
Hrvatski Glas Berlin (www.hrvatskiglas-berlin.com) - Iz impressuma: "Sadrži vijesti, članke i priloge o aktivnostima Hrvata u Berlinu, Njemačkoj i drugdje, priloge koji tematiziraju integracijska nastojanja Hrvata u Njemačkoj kao i priloge, priče, zapise i kolumne suradnika iz domovine, iseljenika-povratnika, ljudi koji su živjeli u iseljeništvu i razumije njegov život, snove i probleme isto koliko i stvarnost, zbivanja i odnose u domovini."
Hrvatska matica iseljenika (www.matis.hr) je portal Hrvatske matice iseljenika, ustanove koja se bavi pitanjima od važnosti za hrvatsku dijasporu.

 Hrvatski medijski servis (hms.ba) - koncipiran kao novinska agencija na hrvatskom jeziku u BiH. Cilj je medijski promovirati i povezati hrvatsku zajednicu u BiH i s drugim zajednicama u BiH i pružiti potporu medijima u praćenju svih važnih događaja na svim poljima i razinama.

 Hrvatski informativni centar (www.hic.hr) je portal sa zadatkom informiranja strane javnosti i hrvatskog iseljeništva o zbivanjima u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

 Hrvatski katolički radio (hkr.hkm.hr) je službeni portal Hrvatskog katoličkog radija, neprofitne radijske postaje s nacionalnom koncesijom.

 Hrvatski portal u Švicarskoj (croatia.ch) - Cilj mu je da se među Hrvati(ca)ma u Švicarskoj raširi internet, da se isti bolje zbliže i koordiniraju te pribaviti i objaviti sve informacije vezane za Hrvatsku i Hrvate na području Švicarske.
Hrvatski povijesni portal (www.povijest.net) je specijalizirani elektronički časopis za povijest i srodne znanosti.
Hrvatski vojnik (hrvatski-vojnik.hr) - Internet izdanje prvog hrvatskog vojno-stručnog magazina.

 Hrvatsko kulturno vijeće (www.hkv.hr) je portal udruge Hrvatsko kulturno vijeće koji afirmira univerzalne vrijednosti koje su u temeljima hrvatskoga kulturnog i nacionalnog identiteta. Portal Hrvatskog kulturnog vijeća svojim čitateljima nudi originalan pogled na teme koje obilježavaju modernu Hrvatsku i njezin razvoj.
HU-Benedikt (hu-benedikt.hr) - Portal Hrvatske udruge Benedikt, vjerske udruge štovatelja Sv. Benedikta. Vijesti, događanja, aktivnosti.

I 
ICT Business (www.ictbusiness.info) je poslovno-tehnološki portal koji piše o tehnologijama, poslovnim rješenjima, poslovanju, leadershipu, kao i gadgetima.
imehrvatsko.net (actacroatica.com/hr) je portal o osobnim imenima u Hrvatskoj. Sadrži skoro 10.000 opisa imena: raspostranjenost i porijeklo, značajke imena, poznate imenjake i drugo. Članovi portala mogu komentirati i nadopunjavati sadržaj.
Imotske novine (imotskenovine.hr) - imotski news portal. Vijesti, reportaže, kolumne, fotografije.

Index.hr (www.index.hr) - Nezavisni hrvatski portal s vijestima. Sva tri hrvatska informatička magazina (BUG, PC Chip i Vidi) su ga proglasila najboljim hrvatskim portalom u 2003. godini. Ima vijesti i servise kao što su Media Index, e-mail, forum, kuharica, oglasnik itd. U travnju 2005. imao je 165.000 posjetitelja dnevno.
infozona.hr (www.infozona.hr) - dnevni, tjedni i mjesečni prikazi događaja u Splitu i okolici.
Inmediaspolitika.hr (inmediaspolitika.hr) - News i lifestyle portal
interijerNET.hr (www.interijernet.hr) - arhitektonski portal za uređenje i opremanje interijera.
Internet monitor (www.monitor.hr) - pop kulturni e-zine, donosi vijesti iz politike, kulture, sporta, zdravlja i zabave.

 iplayed.geek.hr (geek.hr) - domaći Game portal, sadrži novosti, trailere, recenzije, najave videoigara za sve današnje platforme kao što su PC, Xbox, PS3 i druge.
iPress.hr (ipress.rtl.hr) - Istarski portal za vijesti
igre.games (igre.games)- Igre i igrice za mobilne uređaje i desktop računala. Sve igrice su besplatne, podijeljene u pripadajuće kategorije.

J 

Jaska danas (www.jaskadanas.hr) - portal s novostima na području Grada Jastrebarskog
Jaskanski portal "Tu i tamo" (jaska.eu) - portal s novostima na području Grada Jastrebarskog, općina Krašića, Klinča Sela i Pisarovine. Portal prikazuje informacije iz navedenih općina i Grada s informacijama iz lokalne politike, športa, turizma, kulture, događanja, noćnih izlazaka, uz intervjue, nagradne igre, ankete, slike s različitih događaja.
Javno (javno.com) - multimedijalni novinarski portal.
javno-zdravlje.hr (javno-zdravlje.hr) - objava tema i sadržaja o očuvanju zdravlja te informiranje i educiranje različitih skupina pučanstva o najvažnijim javnozdravstvenim pitanjima.
Jolie (jolie.hr) - najnovije vijesti iz područja mode, ljepote, lifestylea, svijeta slavnih, kulinarstva, dizajna interijera i zdravlja.
JOURNAL (www.journal.hr) - Lifestyle portal
Jutarnji list (jutarnji.hr) - portal Jutarnjeg lista za vijesti, komentare, sport, zabavu i lifestyle

K 

Kalelarga Info (www.kalelargainfo.hr) - zadarski news portal.
Kamo.hr (www.kamo.hr) - Portal koji nudi kompletan i konstantno ažuriran program za preko 80 televizijskih kanala, program za kina, kazališta, koncerte, partyje, festivale i izložbe diljem cijele Hrvatske
KAportal (kaportal.net.hr) - Karlovački informativni web portal
karlovački.hr (karlovacki.hr) - Vijesti iz Karlovca i županije
Kiseljak.info (www.kiseljak.info) medijski portal koji pravovremeno donosi informacije s područja općine Kiseljak i Bosne i Hercegovine
KIGO.hr (www.kigo.hr) - Hrvatski dnevni portal koji ima vijesti koje drugi nemaju. Kreativan, Inteligentan, Globalan i Održiv, sve je to medij kakav bi svi željeli biti.

KiNetov kuhar (www.kkuhar.com) - Hrvatski kuhar - veliki izbor kuharski recepta na hrvatskom jeziku i još mnogo korisnih savjeta i informacija.
kiwi.hr (kiwi.hr) - portal za zdrav život

Klinfo.hr (klinfo.rtl.hr) - prvi info vodič kroz događanja za djecu i roditelje, na području cijele Hrvatske.

Knjizevnost.org (www.knjizevnost.org) - Portal za književnost

Kockice (kockice.ba) - Informacije iz života zeničkih Hrvata i Hrvata srednje Bosne, događaji na kulturnome, vjerskom, školskom području, kolumne Marine Radoš i urednika povjesničara Dragana Vidovića. Projekt hrvatskih i katoličkih institucija grada Zenice.
Komunal (www.komunal.hr) - mrežno izdanje časopisa Komunal za komunalno gospodarstvo 

Kontrolbiro.hr (www.kontrolbiro.hr) - Portal tvrtke Kontrol biro sa svim podacima iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša.
Kreni zdravo! (www.krenizdravo.rtl.hr) - zdravstveni i lifestyle web portal koji uz zdravstvene teme obrađuje područja ljepote, prehrane i vitalnosti.

Križevci.Info (www.krizevci.info) - nezavisni novinski portal grada Križevaca.

Krk danas (www.krkdanas.hr) - lokalni news portal koji donosi najnovije vijesti i informacije s područja grada i otoka Krka.
Kronike Velike Gorice (www.kronikevg.com) - portal koji donosi aktualnosti iz Velike Gorice i Turopolja.

Kulisa.eu (www.kulisa.eu) - internetske novine za kulturu i izvedbene umjetnosti, s kritikama plesnih, glazbenih, kazališnih i kino premijera i festivala
KulturIstra (kulturistra.hr) - Portal za kulturu i umjetnost u Istarskoj županiji
Kulturpunkt (www.kulturpunkt.hr) - Portal je projekt udruge KURZIV - Platforme za pitanja kulture, medija i društva. Prati nezavisnu i suvremenu umjetničku i kulturnu produkciju, aktivističke prakse građanskih inicijativa, ali i šire polje kulture, svakodnevnog života, politike, društva i sl.

Kunalipa.com (www.kunalipa.com) - Hrvatski numizmatički portal posvećen prikazu hrvatskog papirnatog i kovanog novca, s numizmatičkim blogom

Kvarnerski.com (www.kvarnerski.com) Nezavisni internetski dnevnik koji prati političke, kulturne i sportske događaje s područja Kvarnera.

L 
Laganini.com (https://laganini.com/hr) - portal o turističkim destinacijama, otocima, atrakcijama i smještaju u Hrvatskoj
Lajk.hr (www.index.hr/lajk)
laudato.hr (laudato.hr) - portal vjerske televizije Laudato. Vijesti, događanja, obavijesti, video prilozi.
Legalis.hr (www.legalis.hr) - hrvatski pravni portal virtualno je mjesto susreta pravnika i onih koje pravo zanima, pokrenut s ciljem promicanja i razvoja vladavine prava, ljudskih prava, pravnog informiranja te poboljšanje komunikacije, unaprjeđenja i informatizacije pravne profesije u Hrvatskoj, kao i stvaranja trajne baze pravnih savjeta o različitim pravnim pitanjima namijenjenih najširoj populaciji zainteresiranih.
Libela (www.libela.org) je informacijski portal koji pruža informacije o rodu, spolu i demokraciji i započeo je s radom početkom 2009. godine. Portal je posvećen praćenju i propitivanju realiteta, demokratskih i socijalnih praksi iz rodne perspektive, s naglaskom na povećanje vidljivosti društvenog, političkog i kulturnog angažmana žena. Važna misija portala je dekonstrukcija rodnih stereotipa i seksizama prisutnih u mainstream medijskom sadržaju kao i podvrgavanje medijske stvarnosti kritičkom promišljanju iz feminističke perspektive.
Liberal.hr (www.liberal.hr) - komentatorsko-blogerski portal na kojem autori iz različitih područja i kutova obrađuju aktualne teme. Cilj je pobuditi svijest građana, proširiti klasično liberalnu misao i ukazati na neke probleme u društvu, gospodarstvu i politici.
Libero Portal (www.liberoportal.hr) - aktualna događanja u Dubrovniku i Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
Liburnija (www.liburnija.com) - Dnevna događanja, vijesti iz kulture, sporta, gospodarstva za sva područja Liburnije i cijele kvarnerske regije.
Lika Club (likaclub.eu) - vijesti iz Like, Hrvatske i svijeta
Lika express (www.lika-express.hr) - Lički regionalni web portal.

Lika online (www.lika-online.com) - lokalni portal s vijestima iz Gospića, Otočca, Senja, Karlobaga, Novalje.
LIKEmetkovic.hr (likemetkovic.hr) - neovisni portal koji prati događanja i teme vezane uz Metković i dolinu Neretve

Linux za Sve (www.linuxzasve.com) Linux za Sve - Hrvatski linux portal

Livno Novine (www.livnovine.com) - Internetski portal iz BiH na hrvatskom jeziku. 

Livno Online (www.livno-online.com) - Internetski portal iz BiH na hrvatskom jeziku, od 2005. godine.

LiVideo (livideo.info) - Internetski portal iz BiH na hrvatskom jeziku. Promocija i informiranje iz Livna kroz foto i video sadržaje. 
Lokalni.hr (lokalni.vecernji.hr) - portal posvećen lokalnim temama i zajednicama u Hrvatskoj
Lukin portal za djecu i obitelj (www.pjesmicezadjecu.com) - dječje pjesmice i pjesme za djecu, igre i igrice, zagonetke,zanimljivosti, priče, bajke, basne, uspavanke, crtiće, brojalice i bojanke za djecu.
Lupiga (www.lupiga.com) - Portal Lupiga.Com jedan je od najstarijih neprofitnih medija u Hrvatskoj i regiji. Naša publika nije omeđena državnim granicama; pišemo za sve koji nas razumiju. Želimo preskočiti nacionalističke barijere, dobrim i poštenim novinarstvom graditi otvoreno društvo, u kojem neće biti svetih krava i kolektivne šutnje o mračnim javnim tajnama. Našu uredničku politiku ne kroje centri gospodarske i političke moći.

Lj 
ljubavni-oglasnik.net (www.ljubavni-oglasnik.net) je portal namijenjen svima koji traže partnera za ljubav, vezu, brak i više.

M 
Macho.hr (www.macho.rtl.hr) - muški lifestyle portal. Svakodnevno pokriva teme koje će rado pročitati svaki moderni muškarac.
Magicus.info (magicus.info) - portal alternativaca, praktičara komplementarne medicine i transpersonalnih metoda.
Makarska danas (makarska-danas.com) - vijesti iz Makarske
Makarsko Primorje (www.makarsko-primorje.com)  - vijesti iz Makarske
Matica hrvatska (www.matica.hr) je portal Matice hrvatske, neovisne, neprofitne i nevladine udruge utemeljene za promicanje hrvatske kulture.
Mali macchiato (www.malimacchiato.com) - Lifestyle portal o umjetnosti, zabavi, modi, putovanjima, domu, zdravlju i izgledu.
Mamin kutak (www.maminkutak.com) - Portal za mame i trudnice.
Maxportal (www.maxportal.hr) - News portal, vijesti iz Hrvatske i svijeta.
Media-sat portal (www.media-sat.net) - Portal o satelitskoj televiziji.
medjimurje.hr (medjimurje.hr) - mrežno izdanje lokalnog tjednika. Vijesti, događanja i obavijesti iz Međimurja.
Međimurje Press (medjimurjepress.net) - vijesti iz Međimurja
Međimurske Novine (www.mnovine.hr) - informativni portal u Međimurskoj županiji koji donosi aktualnosti iz Međimurja, Hrvatske i svijeta.
Mega media (www.mega-media.hr) - vijesti iz Dalmacije i svijeta
Metkovic NEWS (metkovic-news.com) - info portal grada Metkovića i neretvanske doline

 Metro portal (www.metro-portal.hr) - News portal koji prati vijesti iz Hrvatske i svijeta s naglaskom na sadržaje iz pravog života s mnogo tekstova o kulturi, zdravlju, ekologiji i servisnim informacijama o gradu Zagrebu.

 MijauVau  (www.mijau-vau.com) - Portal o pasminama pasa, kućnim ljubimcima i savjetima za odgoj i brigu o ljubimcima. 

 Milosrdne sestre svetog Križa (www.sestre-sv-kriza.hr) - Portal Družbe Milosrdnih sestara Svetoga Križa.

Mira Donadini (www.donadini.net) je osobni portal Mire Donadini, članice Hrvatskog kulturnog vijeća koja na njima strpljivo i s osebujnim stilom raspravlja našu svakidašnjicu.
mirovina.hr (mirovina.hr) - Digitalni glas umirovljenika. Portal s vijestima i temama za umirovljenike.
Moda.hr (moda.hr) - portal o modi. Kolekcije, HIT trends, lifestyle, TOP trends, novosti, hr. moda, editorijali, revije, dizajn, modeli, forum, modne agencije

Moderatus.net  (www.moderatus.net) je portal koji nudi najpovoljniji web hosting (smještaj Vaših web stranica), registraciju domena i profesionalnu izradu web stranica sa seo optimizacijom. 
MojFaks.com (mojfaks.com) - Portal za studente. Obavijesti, članci, vijesti

MojOsijek.hr (www.mojosijek.hr) -Novi portal moga grada, donosi vam najnovije vijesti i zanimljivosti iz regije i grada, kako fotografijama tako i zanimljivim video uratcima.

MojPosao.net (www.moj-posao.net)- Internet stranica s dnevnim osvježavanjem ponude slobodnih radnih mjesta u Hrvatskoj.
MojStan (www.mojstan.net) - portal o arhitekturi, graditeljstvu, uređenju interijera i eksterijera, namještaju i svemu što ima veze sa stanovanjem.

MojTV.hr (mojtv.hr) - Pregled tjednog tv programa u Hrvatskoj. Više od 100 televizijskih kanala na jednom mjestu.
mojzagreb.info (mojzagreb.info) - Vijesti iz Zagreba. Gradski vodič, mali oglasi.

MondoPress (www.mondopress.com) je pretraživač vijesti objavljenih na hrvatskim news portalima. Osim pretraživanja vijesti, MondoPress vijesti automatski klasificira i grupira po temama. Cijeli proces prikupljanja, klasificiranja i grupiranja vijesti potpuno je automatiziran. Prikupljene vijesti automatski se grupiraju po temama, što korisniku daje mogućnost da na brz i jednostavan način ima uvid u naslove koji pokrivaju istu temu, a objavljeni su u različitim izvorima. MondoPress je nastao iz news portal Boboton.com i zadržao je u cijelosti funkcionalnost svog prethodnika koji je proglašen najboljim hrvatskim news portalom u 2007. od strane hrvatskog informatičkog časopisa Vidi. (nije dostupan od 04.08.2019.)
Morski portal (morski.hr) - Obala, otoci, brodogradnja, nautika, turizam, ribarstvo, ribolov, gastronomija, morska povijest i sadašnjost, ekologija, tradicija i kultura, dnevne vijesti
Motori (www.motori.hr) - moto portal pruža sve informacije vezane za motore, moto susrete te sve vezano za motore uključujući oglasnik, forum, chat, slike.
MREŽA (mreza.bug.hr) - mrežno izdanje računalnog mjesečnika
Mreža TV (www.mreza.tv) - portal lokalne televizije. Vijesti, video prilozi

Mrežna knjižnica Miljenko Stojić (www.miljenko.info) je portal koji vodi član Hrvatskoga kulturnog vijeća fra Miljenko Stojić, suvremeni hrvatski književnik, novinar i teolog. Niz poveznica koji se može naći može biti vrlo koristan.
Muralist.hr (muralist.hr) - vijesti iz Međimurja, Hrvatske i svijeta
Muzika.hr (muzika.hr) - glazbeni portal. Vijesti, najave, osvrti i kolumne.
Med i zdravlje (med-i-zdravlje.com/) - portal posvećen pčelama, proizvodima od pčela i zdravlju općenito.

N 
N1 Info (hr.n1info.com) - N1 je informativna multiplatforma koja vam omogućava praćenje vijesti u trenutku kada se one događaju.
Nacional (nacional.hr) - dnevno online izdanje tjednika Nacional
Nacionalno.hr (www.nacionalno.hr) - Vijesti iz Hrvatske i svijeta.
NaInzulinu (www.nainzulinu.com) -  portal namijenjen osobama s dijabetesom.
Najjeftinije.net (www.najjeftinije.net) je web portal koji nepristrano i besplatno objavljuje najniže cijene raznih proizvoda (prehrana,tehnika,građevinski materijal, auto-moto...) u hrvatskim trgovinama. (nije dostupan od 26.08.2019.)

 Narod.hr (www.narod.hr) je hrvatski nezavisni news portal novijeg datuma s ciljem širenja slobode medija u Hrvatskoj.

Naše usluge.hr (www.nase-usluge.hr) je portal koji daje direktne podatke o poslovnom subjektu, informacije o uslugama ili proizvodima, dostupnost usluga ili proizvoda na tržištu, prepoznatljivost kroz tradiciju i poslovanje te preporuke ostalih zadovoljnih korisnika. (nije dostupan od 18.08.2019.)

 National Security and the Future (www.nsf-journal.hr) je portal međunarodnog časopisa koji se bavi istraživanjem novije povijesti i obavještajnih podataka. Urednik časopisa je prof. dr. Miroslav Tuđman.
NBACro.com (nbacro.com) - portal koji prati američku NBA košarkašku ligu
Nepopularna psihologija (nepopularna.org) - Portal s ciljem popularizacije psihologije i srodnih znanosti. Osim sumiranja izvornih znanstvenih članaka, sadržaj uključuje objašnjavanje fenomena psihologije, recenzcije, osvrte te bavljenje problemima struke. 

 Net.hr (www.net.hr) jedan od prvih popularnih portala u Hrvatskoj, lansiran 1998. godine. Portal za vijesti, sport, zabavu, lifestyle i informacije o događanjima.
Netokracija (www.netokracija.com) - nezavisni, regionalni portal za sve koji žive za, na i od interneta – posvećen digitalnom poslovanju (i startupima), marketingu i kulturi.
Novi Svjetski Poredak (www.novi-svjetski-poredak.com) - portal za teoretičare zavjera, poricatelje globalnog zatopljavanja, protivnike cijepljenja, kreacioniste i pobornike teorije o Zemlji kao ravnoj ploči.
novi-zagreb.hr (novi-zagreb.hr) - Portal Novog Zagreba
Novi list (novilist.hr) - online izdanje dnevnih novina
Novosti (www.portalnovosti.com) - samostalni srpski tjednik koji se bavi političkim, društvenim i kulturnim događajima u Hrvatskoj. Kao tjednik Srba u Hrvatskoj s  povećanom pažnjom prati rad institucija srpske zajednice i događaje bitne za nju.
Novska.IN (www.novska.in) - informativni portal grada Novske i okolice

Nj

O 
Obitelj.HR (www.obitelj.hr) - Portal je zamišljen kao skup informacija koje svaka obitelj rado čita i treba znati – a sve na jednom mjestu. Od veza, ljubavi i savjeta o odgoju i brizi djece, preko odabira ljubimaca do malo ozbiljnijih tema poput invaliditeta i prehrambenih poremećaja.
Objektivno (objektivno.hr) - vijesti iz Hrvatske i svijeta
Očaravanje (www.ocaravanje.com) - portal za objavu poezije - besplatan internetski portal za promicanje pismenosti i beletristike

OgPortal (ogportal.com) - Vijesti iz Ogulina i okolice
One nastupaju (onenastupaju.hr) - Portal za žene 50+
Optometrija.net (www.optometrija.net) - Portal za zdravlje očiju i vida

 Orašje News (www.orasjenews.com) - prvi neovisni, liberalni i progresivni portal u Orašju. Cilj je prenošenje vijesti iz općine Orašja i okoline, te davanje kritičkog osvrta na zbivanja u Orašju i okolici.
Ordinacija.hr (ordinacija.vecernji.hr) - portal o zdravlju i ishrani
Os Uma (portalosuma.com) - Portal alternativnog znanja i informacija s područja zdravlja, znanosti, duhovnosti, kulture, arheologije i astronomije.

 Osijek031.com (www.osijek031.com) - Online portal grada Osijeka - vijesti, najave, fotogalerije, aktivan forum, besplatni mali foto oglasnik, chat, druženje s Osječankama i Osječanima. 

 Otoci.net (www.otoci.net) - portal za otočje Cres-Lošinj
Otvoreno.hr (otvoreno.hr) je hrvatski news portal. Pregledajte najnovije današnje vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta, kulture i Zagreba. Otvoreno pišemo, slobodno čitajte!

 PoslovniFM (www.poslovnifm.com) je multimedijska poslovna platforma s web portalom, na kojem stream ima prvi poslovni internet i podcast radio poslovniFM ==

 Parentium (www.parentium.com) je nezavisni portal grada Poreča koji od 2003. godine svakodnevno objavljuje lokalne vijesti.

 Pametna kuna (www.pametnakuna.hr) je portal o financijama koji svakoga dana donosi ideje i savjete za puniji džep.

 Paris - uslužno informatički obrt (www.webdizajn.biz) - Usluge web hostinga, registracija domena i izrada web stranica.
PCchip (pcchip.hr) - Informatički portal o tehnologiji i računalima. Recenzije hardvera i softvera.
PC Ekspert (www.pcekspert.com) je hardver e-zine web stranica koja objavljuje hardverske novosti, te samostalna testiranja hardvera. PC Ekspert je prvi puta osvanuo on-line 1. rujna 2000. godine, te je tada bio jedina web stranica koja se bavila hardverskom tematikom. Projekt je u početku krenuo kao neprofitan te se isključivo bazirao na volonterstvu, ali je 1. siječnja 2004. godine postao samostalna tvrtka.

 Piperson Smoking Pipe Lounge (www.piperson.org) - Site i forum posvećen pušenju lule, pušenju duhana i duhanima za lulu, s informacijama, savjetima i drugim zanimljivostima za lulaše.
Pivnica.net (pivnica.net) - Portal o pivu i pivopijama. Sve što ste oduvijek htjeli znati o pivu, a niste imali koga pitati.
Plavi ured (plaviured.hr) je platforma i kanal za komunikaciju nadležnih institucija na državnoj i gradskoj razini sa zagrebačkim poduzetnicima.
PLIVAzdravlje (www.plivazdravlje.hr) - Ovaj portal PLIVIN je doprinos edukaciji o zdravlju i promicanju zdravlja i zdravog načina života te je namijenjen općoj populaciji i medicinskim djelatnicima kao pomoć u radu s bolesnicima.
PodUckun.net (poduckun.net) - Vijesti, novosti, sport, kultura @ Opatija, Lovran, Kršan, Mošćenička Draga, Mošćenice, Brgud, Lanišće, Volosko, Brseč, Veprinac, Ičići, Ika, Kastav, Lovranska Draga, Liganj, Dobreć, Matulji, Rijeka, Viškovo, Plomin
Pogledaj.to (pogledaj.to) - portal posvećen arhitekturi, dizajnu i umjetnosti. Članci, vijesti, kolumne.
Politika+ (politikaplus.com) - vijesti iz Hrvatske

 Pomorac.net (www.pomorac.net) je portal osnovan 2007. godine s ciljem da poveže i okupi ljude iz pomorske struke kako bi međusobno podijelili svoja iskustva i pomogli mlađim kolegama željnima informacija.
Poreština.info (porestina.info) - Novosti iz Poreča i okolice
Portal dnevnih novosti (portal.braniteljski-forum.com) - Vijesti za hrvatske branitelje i domoljube
Portal Grada Kaštela (www.kastela.org) - vijesti i servisne informacije iz Kaštela
Portal SiB.hr (sib.net.hr) - Vijesti iz Osjecko-baranjske županije. Sport, kultura, lifestyle, najave dogadjaja, predstavljanja.
PortalOko (www.portaloko.hr) - dubrovački portal s vijestima iz Dubrovnika, Hrvatske i svijeta.

 Poskok Online (www.poskok.info) je portal s najnovijim vijestima iz Bosne i Hercegovine koji uglavnom čitaju i komentiraju pripadnici hrvatskog naroda. Svakodnevno održavan s mnoštvom sadržaja, od onih ozbiljnih do onih šaljivih.
Pregrada.info (pregrada.info) - vijesti iz grada Pregrada i Krapinsko-zagorske županije.
preporucamo (preporucamo.com) - vijesti, recenzije televizora i mobitela, tehnologija, vodiči za kupovinu, HiFi, multimedija
PRESS 032 (press032.com) - vijesti iz Vukovarsko-srijemske županije
Prigorski.hr (prigorski.hr) - vijesti iz Križevaca i Koprivničko-križevačke županije
Prijatelji životinja (www.prijatelji-zivotinja.hr) - portal udruge Prijatelji životinja, bavi se promoviranja zaštite i prava životinja te vegetarijanstva, odnosno veganstva, kao etički, ekološki i zdravstveno prihvatljivog životnog stila.
Primošten Plus (www.primostenplus.com) - Sve što ste uvijek željeli znati o Primoštenu, događanja, informacije, privatni smještaj, restorani.
Priznajem (priznajem.hr) - izrazito desni portal. Vijesti, osvrti i kolumne desno i domoljubno orijentiranih novinara.
Promise (promise.hr) - Vijesti iz Hrvatske i svijeta.

 Prsten - Udruga bosanskih Hrvata (www.udruga-prsten.hr) je portal Udruge bosanskih Hrvata - Prsten, nevladine, nepolitičke, neprofitne organizacije.

Pula Online (www.pula-online.com)
Punkufer (punkufer.dnevnik.hr) - Lifestyle portal koji obuhvaća teme putovanja, hrane i događanja na svjetskoj i lokalnoj razini.
Putoholičari (www.putoholicari.rtl.hr) -  Lifestyle portal koji obuhvaća teme putovanja i događanja na svjetskoj i lokalnoj razini.

Q

R 

Racunalo (www.racunalo.com) - Nezavisni ICT news i poslovni online portal u Hrvatskoj
Radio 1 (radio1.hr)  - mrežni portal lokalnog varaždinskog radija. Vijesti i informacije, online praćenje programa.
Radio Dalmacija (www.radiodalmacija.hr) - internet portal Radio Dalmacije.
Radio Delta (radiodelta.hr) - mrežni portal lokalnog radija. Vijesti i informacije s područja Metkovića i doline Neretve
Radio Banovina (www.radio-banovina.hr) - mrežni portal lokalnog radija. Vijesti i informacije, online praćenje programa.
Radio Imotski (radioimotski.hr) - Marketing portal i oglasnik Radija Imotski
Radio Jaska (www.radio-jaska.hr) - mrežni portal lokalnog jastrebarskog radija. Vijesti i informacije, online praćenje programa.
Radio Kaj (www.kaj.hr) - mrežni portal lokalnog radija. Vijesti i informacije, online praćenje programa.

Radio Marija Online (www.radiomarija.hr) je službeni portal Udruge Radio Marija, neprofitne, nevladine i nepolitičke građanske udruge.
Radio Megaton (www.radiomegaton.hr)  - mrežni portal lokalnog varaždinskog radija. Vijesti i informacije, online praćenje programa.
Radio Mrežnica (radio-mreznica.hr) - mrežni portal lokalnog radija. Vijesti i informacije s područja Karlovca i okolice.
Radio Ogulin (www.radio-ogulin.hr) - mrežni portal lokalnog radija. Vijesti i informacije s područja Ogulina i okolice.
Radio Student (www.radiostudent.hr) - mrežni portal lokalnog radija. Vijesti i informacije iz Hrvatske, online praćenje programa.
Radnička fronta (www.radnickafronta.hr) - internet glasilo stranke Radnička fronta

Ramski internet portal (www.rama-prozor.info) - vijesti, događaji i informacije iz općine Prozor-Rama. Radovi, zbivanja, fotografije, slike, običaji, tradicija, politika Rama.

Ramski vjesnik (ramski-vjesnik.ba) - vijesti, događaji i informacije iz općine Prozor-Rama. Radovi, zbivanja, fotografije, slike, običaji, tradicija, politika Rama.
Regional Express (www.regionalexpress.hr) - istarski web portal s najvećim brojem autorskih vijesti iz Istre.
Reklamacije.net (www.reklamacije.net) je prvi hrvatski portal za reklamacije i pritužbe građana na kupljene proizvode i usluge ili na rad državnih službi.

Relax Livno (www.relax-livno.com) - Internetski portal iz BiH na hrvatskom jeziku. 
REPUBLIKA.eu (republika.eu) - izvještavanje o događanjima u Slavoniji i Baranji, Hrvatskoj, Europi i svijetu

Ri-rock (www.rirock.com) je online magazin za rock-kulturu koji pokriva riječku glazbenu scenu.
RiječanIN - RiPortal (riportal.net.hr) - Novosti iz Rijeke i okolice
Rijeka Danas (www.rijekadanas.com) - Riječki internet dnevnik
Roditelji.hr (roditelji.hr) - Portal za roditelje, djecu i obitelj - Obiteljski portal

S 
Slavonija info (www.slavonijainfo.com)-  Portal Slavonije, Baranje i Srijema koji pokriva područje Osječko-Baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske te Virovitičko-podravske županije.
Savjetnica (www.savjetnica.com) - portal za modernu, urbanu ženu koja na jednom mjestu pruža informacije o trendovima, modi, prehrani, zdravlju, putovanjima ili međuljudskim odnosima.
SBonline.Net (www.sbonline.net) - Nezavisni portal grada, Slavonski Brod, vijesti, fotografije, forumi, oglasi, gradski vodič, aktivan od 1996.
SBplus.hr (sbplus.hr) - vijesti iz Slavonskog Broda i Brodsko-požeške županije

Scena.hr (www.scena.hr) - neovisni lifestyle portal koji prati društvena događanja na sceni.
Sensa klub (www.sensa.hr) - mrežno izdanje lifestyle mjesečnika. Portal za sretniji život.
She (she.hr) - portal prilagođen potrebama svake žene. U našim pričama sadržana je snaga žene u svim njenim segmentima.

Sidrome.com (www.sidrome.com) - Hrvatski internetski portal koji donosi novosti iz svijeta freelancera, korisne savjete za poslodavce - kako zaposliti freelancere i savjete freelancerima kako da dobiju posao, korisne tutorijale i savjete za društvene mreže, grafički dizajn, 3D dizajn, videoanimaciju.

Sindikat umirovljenika Hrvatske - Povjereništvo za Grad Zagreb (www.suhportal.com) - Hrvatski informativni portal koji se bavi sa temama umirovljenika Grada Zagreba i malo šire
Sindikat PPDIV (www.ppdiv.hr) - Sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske.
sinj.com.hr (sinj.com.hr) - Portal grada Sinja. Vijesti, događanja, oglasi.

Sisak.info (www.sisak.info) - Lokalni informativno zabavni portal koji pokriva Siska i veći dio Sisačko-moslavačke županije.
Sisak portal (sisakportal.hr) - mrežna stranice lokalnog Radija Sisak. Vijesti i radio program
sjeverni.info (sjeverni.info) - vijesti iz Varaždina i Međimurja

SKAC (www.skac.hr) - Studentski katolički centar Palma. Portal kojemu je cilj potpora mladima razvijati njihove kvaliteta radi njihova osobna rasta i sa željom za aktivno uključivanje u društvo u skladu s kršćanskim vrednotama.

SkiBoo.hr (www.sportskazvijezda.club) je portal namijenjen skijašima i snowboarderima te onima koji to tek trebaju postati. Saznajte sve o skijalištima, opremi, nađite svog skijaškog trenera, popravite i održavajte opremu, naučite skijati i kondicijski se pripremiti za skijašku sezonu. Sav sadržaj održavaju skijaški treneri s međunarodnim licencama.
Skijanje.hr (www.skijanje.hr) - skijaški internet magazin.

Sloboda.hr (www.sloboda.hr) je hrvatski nezavisni news portal novijeg datuma kojeg je pokrenula skupina mladih entuzijasta.
Slobodna Dalmacija (slobodnadalmacija.hr) - Portal hrvatskih dnevnih novina.

Slobodnalika.com (www.slobodnalika.com) je internet portal posvećen Ličanima.

Soundguardian.com (www.soundguardian.com), nezavisni glazbeni portal pokrenut 11. lipnja 2007. godine. Proizašao je iz rubrike Svijet glazbe koja je dvije godine djelovala u sklopu nezavisnog novinskog portala Križevci.info. Vijesti o najvažnijim glazbenim svjetskim i domaćim događajima, recenziraju netom izašle glazbene albume, prate i stare albume, ekskluzivno predstavljaju blues izdanja, izvještavaju s koncerata, donose intervjue s poznatim glazbenicima.
Splitski Dnevnik (splitskidnevnik.rtl.hr) - Najnovije vijesti i događaji iz Splita, sportske vijesti, vijesti iz politike i kolumne osebujnog stila.
SpolnoZdravlje.hr (spolnozdravlje.hr) - portal koji na pregledan i zanimljiv način pruža korisne informacije o spolnom i reproduktivnom zdravlju, uključujući prevenciju, testiranje i liječenje spolno prenosivih bolesti, sukladno važećim znanstvenim i stručnim spoznajama.
Sportnet (sportnet.rtl.hr) - najnovije sportske vijesti
Sportske novosti (sportske.jutarnji.hr) - mrežno izdanje sportskog dnevnika

Srednja.hr (www.srednja.hr) - jedini web portal za studente i srednjoškolce.

Srbi.hr (www.srbi.hr) - internet portal Srba u Hrvatskoj, projekt u okviru Odbora za informiranje Zajedničkog vijeća općina iz Vukovara. Piše vijesti, informacije, reportaže i druge zapise o srpskoj kulturi, jeziku, tradiciji, povijesti, poseban je naglasak na trenutnu situaciju i današnji život Srba u svim naseljima u Hrvatskoj.
Start (www.startnews.hr) - portal časopisa Start.
Stilueta (stilueta.net) - modni i lifestyle portal. 

Stratego (www.stratego.hr) je portal namijenjen svima koji žele unaprijediti vlastitu produktivnost i karijeru te ostvarivati bolje i uspješnije rezultate.

Stolac look (www.stolac.co) - neovisni stolački internet portal

Stolački portal (www.stolacportal.wordpress.com) - događanja iz Stoca. Portal je osnovan 26. ožujka 2011. godine.
Story (story.hr) - mrežno izdanje lifestyle i modnog tjednika.

Stripovi.com (www.stripovi.com) je web stranica koja pruža prozor u svijet stripa, sadrži razne recenzije stripova, pruža novosti i najave iz svijeta stripa te ima vlastiti forum i mogućnost aukcija.
Studentski.hr (studentski.hr) - U programskom rješenju koje ima obilježja društvene mreže predvidjeli smo sljedeće funkcionalnosti: digitalnu bazu studentskih skripta i materijala, oglasni prostor, profile studentskih udruga i projekata, bazu studentskih poslova i informacije o svim relevantnim studentskim institucijama.

Studia Croatica (www.studiacroatica.org) je portal revije Studia Croatica koja izlazi već 46 godina u Buenos Airesu. Do sada je na španjolskom jeziku u sklopu te revije objavljeno deset tisuća stranica materijala o hrvatskoj književnosti, povijesti, kulturi, baštini i politici.

Studio4web (www.studio4web.com) - Usluge u informatici, pružanje web hosting usluga, izrada web stranica te registracija naziva internet domena.
Style Zagreb (www.stylezagreb.com) - modni portal. Street style moda, dobar stil i savjeti što odjenuti.

Sustav informacija o tržištu rada (llcg.dev.teched.hr/ALMIS-Dev) je portal koji objedinjuje informacije o zaposlenosti i visini plaća u RH. Razvijen u sklopu projekta "Usluge HZZ-a klijentima", koji je sproveo HZZ u sklopu IV. komponente Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).

Svijet mirovina (www.svijetmirovina.org) je portal posvećen podizanju svijesti o potrebi vlastite brige za osiguranje spokojne starosti.

Svijet oko nas (www.svijetokonas.net) je portal namijenjen prvenstveno ljudima koji žele proširiti spoznajna obzorja, upoznati predivne krajolike, uroniti u razne tajne majke zemlje. (nije dostupan od 24.08.2019.)

Š 
Šibenik.in (sibenik.in) - portal Šibensko-kninske županije. Vijesti i događanja.
Šibenski portal (sibenskiportal.rtl.hr) - mrežno izdanje Šibenskog tjednika.
ŠirokiBrijeg.info (sirokibrijeg.info) - Internetski portal iz BiH na hrvatskom jeziku. Baziran na objavu vijesti iz svih oblasti od športa, kulture, zabave, politike i dr., o svemu što se dotiče ZHŽ-a, u potpunosti pokriva Široki Brijeg, Ljubuški, Posušje i Grude.
Šminkerica (www.sminkerica.com) - beauty portal gdje stvarne djevojke dijele s vama brdo savjeta, vijesti, recenzija, tutoriala vezanih uz kozmetiku i lifestyle.

T 
Teatar.hr (www.teatar.hr) hrvatski je kazališni portal koji svakodnevno donosi kazališne vijesti iz zemlje i cijelog svijeta, detaljan raspored predstava u svim hrvatskim kazalištima (uključujući i gostovanja), te adresar svih hrvatskih kazališta i kazališnih festivala. Teatar.hr u privatnom je vlasništvu, no njegovo funkcioniranje godišnjom potporom pomaže Ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba.
Teklić (www.teklic.hr) - portal s lifestyle temama, vijestima iz kulture i života.

Telegram.hr (www.telegram.hr) -  Portal za društvena i kulturna pitanja.
Teleskop (teleskop.hr) - vijesti i kolumne iz Hrvatske i svijeta

Terra Tolis (www.terratolis.com)
Tjedno.hr (www.tjedno.hr) - online tjednik
Torpedo.media (torpedo.media) - Regionalni news magazin za Rijeku i okolicu.
Totalinfo.hr (totalinfo.hr) - Vijesti iz Hrvatske i svijeta.

Tportal (www.tportal.hr) - portal Hrvatskog Telekoma
Travnički vjesnik (www.travnicki.ba) - teme od lokalnog interesa za općinu Travnik, i ostatka BiH. Zamišljen kao spona s travničkim iseljeništvom i za osobe koje se zanimaju za Travnik. Volonterski portal entuzijasta, teme: glazba, gospodarstvo, kultura, obrazovanje, politika, šport, zabava i znanost.
Trend.com.hr (trend.com.hr) - portal lokalnog radija i televizije iz Karlovca. Vijesti, video prilozi, online praćenje programa.
TRIS portal (tris.com.hr) - Neovisni novinarski portal lijevog usmjerenja. Vijesti iz Hrvatske i svijeta, kolumne.

Triprabbits.com (www.triprabbits.com) - najveći turistički portal u Hrvatskoj koji sadrži sve informacije potrebne za putovanje.

Trudnoća.hr (www.trudnoca.hr) - Portal za trudnice, roditelje i obitelj
Turističke priče (www.turistickeprice.hr/)  turistički lifestyle portal je usmjeren prema široj javnosti i pozicionira se kao portal koji vam donosi pozitivne turističke priče Lijepe naše.

TvProfil.com (tvprofil.com) - Najopširniji pregled tjednog tv programa u Hrvatskoj i regiji. Više od 1200 televizijskih kanala, popis kino filmova s opisima te sve novosti vezane za TV na jednom mjestu.

U 
Ucenici.com (ucenici.com) - Stranica portala za učitelje, roditelje i učenike. Informacije o obrazovanju. Kalendar školske godine, o upisima kalkulatori i sl.
Urban Cult (www.urbancult.hr) - Stranica Udruge za promicanje kulturnih i društvenih vrijednosti Urban Cult. Kultura, glazba, književnost, film, izložbe, kazalište, društvena događanja.
Uredi svoj dom (www.uredisvojdom.com) - Web portal o uređenju i opremanju životnog prostora s informacijama i savjetima, vodičem za kupnju namještaja i opreme za uređenje, praktičnim online alatima, bazom podataka i adresarima.

Usporedi (www.usporedi.hr) -  Hrvatski web portal poznat kao servis za usporedbu cijena, ali je više orijentiran na testove i novosti vezane uz tehnologiju.

V 
Varaždinske vijesti (www.varazdinske-vijesti.hr) - mrežna stranica lokalnog tjednika. Vijesti iz Varaždina i okolice.
Varaždinski.hr (varazdinski.net.hr) - Vijesti iz Varaždina i okolice.

Veritas (www.veritas.com.hr) - Magnificat anima mea Dominum - katolički magazin. 

Veterina portal (veterina.com.hr) je specijalizirani veterinarski portal o temama iz područja veterinarske djelatnosti.
Večernji list (www.vecernji.hr) - hrvatski news portal, vijesti iz Hrvatske i svijeta
VGdanas (www.vgdanas.hr) - Vijesti iz Velike Gorice i Zagreba
Vidi (www.vidi.hr) - mrežno izdanje računalnog mjesečnika. Najnovije vijesti iz ICT svijeta.
Vidi više (www.vidi-vishe.com) je hrvatski portal s vijestima i recenzijama iz svijeta tehnologije
vijesti.hr (www.rtl.hr/vijesti-hr) - Službene web stranice RTL Televizije. Najnovije vijesti iz Hrvatske i svijeta, ekskluzivne informacije, videa i intervjui.
Vinkovačka televizija (vktv.tv) - portal lokalne Vinkovačke televizije. Vijesti i video prilozi.
Virovitički list (www.icv.hr) - Regionalni informativni portal grada Virovitice i okolice
Vitamini (vitamini.hr) - portal za nutricionizam i zdravlje s člancima i opisima proizvoda iz grupa: dodaci prehrani, vitamini, minerali.  Edukativni centar iz područja zdravlja. Vitaminoteka. Savjeti za zdravlje i zdrav život. Online trgovina, popisi klinika i ordinacija, kozmetički proizvodi.

Vitez.info (vitez.info) - Internetski portal iz BiH na hrvatskom jeziku. Vijesti iz grada Viteza.
Viz-Kultura (vizkultura.hr) - portal o vizualnim umjetnostima i kulturi

Volim Jajce (volimjajce.com) - Internetski portal iz BiH na hrvatskom jeziku. Vijesti iz grada Jajca. 

Vollo.hr (www.vollo.hr) je portal za usporedbu i rezervaciju autobusnih karata. Stranica uspoređuje autobusne linije na području Republike Hrvatske te nudi pregled svih dostupnih opcija na temelju odabranih kriterija kao što su vrijeme polaska, cijena karte, trajanje vožnje i sl.

Vox Feminae (voxfeminae.net) - portal je tu da podrži umjetnice, poduzetnice, inicijatorice, vještice i sve strašne žene. Vox Feminae zna da porijeklo riječi vještica dolazi od vješta žena, a nevjesta od nevješta :)
Vrt.hr (www.vrt.hr) je hrvatski portal o vrtlarenju i vrtnim savjetima.
VTV Televizija (www.vtv.hr) - portal lokalne varaždinske televizije. Vijesti i video prilozi

W

Webgradnja (webgradnja.hr) - portal za graditeljstvo - na jednom mjestu pronađite sve za projektiranje, građenje, uređenje i opremanje
Women in Adria (www.womeninadria.com) - portal za poslovne žene. Donosi informacije o pokretanju i upravljanju biznisom, karijerom i o svakodnevnom životu u gužvi.
WOW.HR Hrvatska društvena mreža i portal u jednom (wow.hr) - WOW povezuje bliske prijatelje i poznanike, ali spaja i sve web stranice koje posjećujete! WOW.HR povezuje sve što ti je bitno i što ti nešto znači!
Wish mama.hr (www.wishmama.hr) - portal za djecu i roditelje
Wish.hr (www.wish.hr) - portal za kulturu življenja

X

Y

Z 

Z1 Televizija (z1tv.hr/hr) - portal Z1 televizije. Vijesti i video prilozi.
Zadar TV (zadar.tv) - portal o zadarskom sportu
Zadarski.hr (zadarski.slobodnadalmacija.hr/zadar) - vijesti iz Zadra i okolice
Zadarski list (www.zadarskilist.hr) - portal zadarske dnevne novine.
Zagorje.com (www.zagorje.com) - vijesti iz Krapine i Zagorja
Zagreb.info (zagreb.info) - Portal s vijestima iz Zagreba
Zagreb danas (zagrebdanas.hr) - vijesti iz Zagreba i okolice
Zagrebancija (www.zagrebancija.com) - novinarski portal o gradu Zagrebu.
Zarez (zarez.hr) - web izdanje dvotjednika za kulturna i društvena zbivanja.
ZDNews.hr (www.zadarnews.hr) - Zadarski news portal
Zdrava krava - moj vodič kroz vitalnost (miss7zdrava.24sata.hr) - donosi stručne savjete, korisne alate i vijesti iz područja zdravlja, prehrane, fitnessa, ljepote, psihologije i ekologije. Godine 2009. portal je dobio nagradu Vidi web Top 100 za najbolji u kategoriji Sport, zdravlje, prehrana.
Zdravlje i život (zdravljeizivot.com) - Na ovim stranicama možete pronaći forum "Pitajte doktora", adresar privatnih ordinacija te informacije o različitim medicinskim proizvodima i preparatima.

Zdrug (www.zdrug.hr) - hrvatski ultra-desni politički portal, za sve Hrvate u domovini i iseljeništvu. Obrađuje aktualne teme iz područja politike, hrvatskog društva kao i izvandomovinske Hrvatske.

ZGportal - zagrebački informativni news portal (www.zgportal.com) - informativni internetski portal koji objavljuje vijesti, najave događanja i ostale informacije vezane uz Grad Zagreb i njegovu okolicu. 

Zg-magazin (zg-magazin.com.hr) je zagrebački portal. Pokriva sve aktualne i relevantne informacije, najčešće lakše teme koje zanimaju Zagrepčane i Zagrepčanke. Portal prati i gradsku politiku.
Ziher.hr (ziher.hr) - vijesti i zanimljivosti iz svijeta kulture i umjetnosti
ZNA.hr (www.zna.hr) - Zagrebačka Novinska Agencija. Vijesti iz Zagreba i Hrvatske.

Znanost - samo bitne vijesti (www.znano.st) - nudi važne vijesti iz svijeta znanosti. Pokriva područje astronomije, fizike, medicine, biologije, društvenih znanosti, Hrvatska u znanosti te mnoge druge. tekstovi su autorski te kvalitetni pa je portal pravi izvor informacija kako za čitatelje tako i za druge portale.

ZNET.hr (www.znet.hr) - novi Zadarski internetski portal
Zagorje International (www.zagorje-international.hr) - informativni internetski portal i besplatne digitalne novine s područja Hrvatskog zagorja i sjeverozapadne Hrvatske

Ž 
Žena.hr (zena.rtl.hr) - centralni ženski portal na hrvatskom webu, najveća ženska zajednica, zabava i razonoda, odgovori na sva vaša pitanja i probleme.
Živim.hr (zivim.gloria.hr) - Portal za sve koji biraju živjeti zdravo. Prehrana, vježbanje, zdravlje.
Župa BDM Kraljice apostola (www.mka.hr), portal za moralni i duhovni život
Župa NET (zupanet.hr) - vijesti iz Župe Dubrovačke i Dubrovnika
Župčica portal (www.zupcica.hr) - vijesti iz Župe Dubrovačke i Dubrovnika
Župski portal (www.zupskiportal.hr) - vijesti iz Župe Dubrovačke i Dubrovnika

Vanjske poveznice 
HR portali _ Svi hrvatski portali na jednome mjestu

Internet u Hrvatskoj